W Polsce
 Majewo – osada w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sidra
 Majewo – gromada
 Majewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Szczutowo
 Majewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Morzeszczyn
 Majewo – przystanek kolejowy w powyższej miejscowości
 Majewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Milejewo